O Liga Regional (ou Insular) de São Nicolau de 2015-16 foi a epoca de Associação Regional de Futebol de São Nicolau (ARFSN), competição de futebol.  O número de clubes de temporada foi oito

O campeão do torneio foi a SC Atlético conqustou o seita e título recentemente é jogar em Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol de 2016, o clube terminou com 36 pontos, uma record de clube.

Clubes
Académica da Preguiça
AJAT'SN
SC Atlético
FC Belo Horizonte
Praia Branca
CD Ribeira Brava
FC Talho
FC Ultramarina

Resumo da Temporada
A edição 2015-16 da Campeonato Regional (ou Insular) teve a SC Atlético.

Classificação Final

Jogos

Evolução dos posições

Estadísticas
Melhor vitória:: Belo Horizonte 7 - 1 Talho (16 de janeiro)
Melhores diferências nas gols:
Belo Horizonte 7 - 1 Talho (16 de janeiro)
Talho 0 - 6 AJAT-SN (9 de abril)

Notas

Referências

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
Associação Regional de São Nicolau de Futebol á site de FCF
 

Temporadas da Liga Insular de São Nicolau